Офла́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08029.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 89 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 63 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 46 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 46 активных работали 42 человека (29 мужчин и 13 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 17 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка XVII века. Исторический памятник с 1991 года
 Часовня XVIII века

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны